John McCormack  peut désigner :
 John McCormack (1884-1945), ténor irlandais ; 
  (1925-), hockeyeur professionnel canadien ;
 John McCormack (1935-2014), boxeur britannique.